MYO15A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 3 530 амінокислот, а молекулярна маса — 395 293.

Кодований геном білок за функціями належить до білкових моторів, міозинів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, молекулою актину, молекулою кальмодуліну. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках.

Надія Добровольська-Завадська 1928 року описала мутацію «shaker-2» в цьому гені, що призводила до глухоти в мишей.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Міозини